Imię i nazwisko Beatrix Philipp nosiły lub noszą m.in.:
 Beatrix Philipp (1945–2019) – niemiecka polityk (CDU), posłanka do Bundestagu w latach 1994–2013 
 Beatrix Philipp (ur. 1957) – niemiecka lekkoatletka, specjalistka pchnięcia kulą i wieloboistka